Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 2017 rozegrano między 18 a 26 marca 2017 w chińskim Pekinie w Capital Indoor Stadium.

Tytułów mistrzowskich trzeci rok broniły Szwajcarki, rok wcześniej złote medale obroniła drużyna Binii Feltscher. W tej edycji zawodów reprezentację tego kraju stanowiła drużyna dowodzona przez Alinę Pätz, która triumfowała w MŚ 2015 i wygrała krajowe rozgrywki ekstraligi.

Po 9 latach przerwy złote medale mistrzostw świata zdobyły Kanadyjki (Rachel Homan). W finale zespół kanadyjski pokonał wynikiem 8:3 Rosjanki (Anna Sidorowa). Drużyna rosyjska po raz pierwszy w historii zakwalifikowała się do finału tych zawodów, wcześniej reprezentacja Rosji trzykrotnie zdobywała brązowe medale. Na trzecim stopniu podium turnieju w Pekinie stanęły Szkotki (Eve Muirhead), które w małym finale pokonały 6:4 Szwedki (Anna Hasselborg).



Kwalifikacje 
 Gospodarz
 
 Dwa zespoły ze strefy Ameryki
 
 
 Jeden zespół z Mistrzostw Azji i Strefy Pacyfiku 2016
 
 Osiem zespołów z Mistrzostw Europy 2016
 
 
 
 
 
 
 
  (zwycięzca challenge'u)

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
18 marca 2017; 13:00

Sesja 2. 
18 marca 2017; 19:00

Sesja 3. 
19 marca 2017; 9:00

Sesja 4. 
19 marca 2017; 14:00

Sesja 5. 
19 marca 2017; 19 :00

Sesja 6. 
20 marca 2017; 9:00

Sesja 7. 
20 marca 2017; 14:00

Sesja 8. 
20 marca 2017; 19:00

Sesja 9. 
21 marca 2017; 9:00

Sesja 10. 
21 marca 2017; 14:00

Sesja 11. 
21 marca 2017; 19:00

Sesja 12. 
22 marca 2017; 9:00

Sesja 13. 
22 marca 2017; 14:00

Sesja 14. 
22 marca 2017; 19:00

Sesja 15. 
23 marca 2017; 9:00

Sesja 16. 
23 marca 2017; 14:00

Sesja 17. 
23 marca 2017; 19:00

Play-off

1-2 
24 marca 2017; 19:00

3-4 
25 marca 2017; 14:00

Półfinał 
25 marca 2017; 19:00

Mały finał 
26 marca 2017; 10:00

Finał 
26 marca 2017; 15:00

Klasyfikacja końcowa

Trenerzy

Zobacz też 
 Sezon 2016/2017 w curlingu
 Scotties Tournament of Hearts 2017

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw

2017
2017 w curlingu
2017 w Chinach
Sport w Pekinie
Curling w Chinach